Рашка — частина самопрядки, рамка з зубцями, в якій крутиться котушка і через яку накручується на котушку спрядена нитка (зазвичай називається «вилка» або «рогулька»). Споріднене з східнохорв. рашак — «мотовило для пряжі» і . Це слово є запозиченням з романських мов: пов'язане з  — «мотати на мотовило», rǎșchitor — «мотовило», які зводяться до нар.-лат. *rasclare — «скребти».
 Рашка — мілка дерев'яна посудина з клепок, без вушок.
 Рашка — середньовічна сербська держава.
 Рашський стиль — середньовічний архітектурний стиль на Балканах.
 Рашка — зневажлива назва Росії (від , «Раша», «Рашя»).

Топоніми

Рашка — село, повіт Вранча.
 Рашка — село, повіт Сучава.

— область.
 Рашка — річка, притока Ібару.
 Рашка — місто.
 Рашка — община.
 Рашська округа — округа в Сербії.

Особи 

 Карел Рашка (1909—1987) — чеський фізіолог і епідеміолог.
 Кріс Рашка (1959) — австро-американський актор.
 Їржи Рашка (1941—2012) — чеський стрибун з трампліну, олімпійський чемпіон 1968 року.
 Мартін Рашка (1977) — чеський футболіст.
 Ян Рашка (1871—1945) — польський художник, скульптор.

Див. також 
 Рашка Граштиця () — село в Кюстендильській області Болгарії.

Примітки